

Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Железінський район, Павлодарська область
 Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Коксуський район, Жетисуська область
 Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область
 Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Мактааральський район, Туркестанська область
 Єнбекшинський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область